Amerikai Egyesült Államok
 Mackville (Kentucky)
 Mackville (Missouri)
 Mackville (Wisconsin)